Узынбулак () — село в Райымбекском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Узынбулакского сельского округа. Код КАТО — 195873100.

В 1936 году в селе Узынбулак родился Ешимбет Байбараков — экономист, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Население 
В 1999 году население села составляло 1694 человека (855 мужчин и 839 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1406 человек (713 мужчин и 693 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Кегенского района